Кржишковский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Кржишковский, Иннокентий Северин
 Кржишковский, Лаврентий